Rivière à la Carpe peut faire référence à:

Hydronyme

Rivière à la Carpe, une rivière de Cascades-Malignes (territoire non organisé), MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. .
 Rivière à la Carpe, une rivière de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean (municipalité de village), dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
 Rivière à la Carpe (Petite rivière Eusèbe), une rivière de Saint-Félicien (Québec) (ville), MRC Le Domaine-du-Roy, au Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
 Rivière à la Carpe, une rivière de Saint-Eugène-d'Argentenay (municipalité), MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .
 Rivière à la Carpe, une rivière  de Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la province de Québec. 
 Rivière à la Carpe, rivière de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .